Niemcy:
 Breg – rzeka, dopływ Dunaju

Słowenia:
 Breg – miejscowość